Mori puede referirse a dos familias, ambas japonesas:

 El clan Mōri de la provincia de Nagato.
 El clan Mōri (Genji) del descendiente de Genji (Minamoto), otra familia Daimio.